Patlabor bezeichnet:
 Kidō Keisatsu Patlabor, eine Manga-Serie und eine darauf basierende Anime-Serie
 Patlabor 1, ein Anime-Film aus dem Jahr 1989
 Patlabor 2 – The Movie, ein Anime-Film aus dem Jahr 1993
 WXIII: Patlabor the Movie 3, ein Anime-Film aus dem Jahr 2002
 The Next Generation: Patlabor Tokyo War, ein Life-Action-Film aus dem Jahr 2015; im Director's Cut unter dem Titel Patlabor Gray Ghost